KTZ bezeichnet:
 die Kärntner Tageszeitung, eine österreichische Tageszeitung, die zwischen 1946 und 2014 in Klagenfurt erschien.
 die Qasaqstan Temir Scholy, die Staatsbahn von Kasachstan.